Carla Fracci (1936-2021) – ballerina e attrice italiana
 Marisa Fracci (1942) – ballerina italiana